Peripsocus är ett släkte av insekter som beskrevs av Hagen 1866. Peripsocus ingår i familjen sorgstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sorgstövsländor
Peripsocus